ARA Bouchard es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Bouchard (M-7), dragaminas de la clase Bouchard.
 ARA Bouchard (D-26), destructor de la clase Allen M. Sumner (ex USS Borie).
 ARA Bouchard (P-51), patrullero oceánico de la clase Gowind (ex L'Adroit).
Bouchard